Мутала — річка на півдні Швеції, у лені Естерйотланд. 
 Мутала (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мутала — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.